Валенти́на Алекса́ндровна Петре́нко (род. 23 августа 1955, Казахская ССР, СССР) — российский политик.

Бывший сенатор. Член Совета Федерации от Республики Хакасия, член комитета Совета Федерации по социальной политике (2001—2018). Доктор педагогических наук.

Биография 
Родилась в Казахстане. Свободно владеет польским, английским и испанским языками. В 1977 году окончила Ростовский государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии и химии».Замужем, имеет дочь.

С 1979 по 1988 год работала сначала инструктором в Ленинском райкоме КПСС, затем — секретарём и первым секретарём Ростовского обкома ВЛКСМ. С мая 1988 по 1991 год была председателем исполкома райсовета и первым секретарем Железнодорожного райкома КПСС Ростова-на-Дону. В 1989 году окончила Ростовскую высшую партийную школу.

В одной из программ «Пусть говорят» (06.11.2011) Валентина Петренко сообщила, что в период обучения в Ростове посещала лекции Андрея Чикатило, который в тот период работал преподавателем. Сенатор подвергла резкой критике содержание его лекций.

В 1990 году была избрана народным депутатом РСФСР (была председателем одного из райсоветов Ростова-на-Дону). С осени 1993 года, после роспуска Верховного Совета, работала заместителем главы администрации Ростовской области по общим вопросам. Позже получила должность советника в Министерстве иностранных дел РФ.

В декабре 1993 года в Ростове-на-Дону группа уголовников ворвалась в школу и взяла в заложники группу детей и учительницу, потребовав выкупа. Они потребовали 10 млн долларов США и вертолет для вылета. Валентина Петренко была среди тех, кто вел переговоры с террористами, уговаривая отпустить детей и предложила себя в заложники вместо детей. В итоге требования террористов частично удовлетворили, они вылетели на вертолете в Дагестан, где в дальнейшем были задержаны. Согласно воспоминаниям пилота Валентина Падалки, В. Петренко предупредила террористов о готовящемся захвате. Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 1994 года Валентина Петренко была награждена орденом «За личное мужество» «за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении операции по освобождению заложников».

В 1996 году была принята на работу в службу безопасности Президента РФ, где работала в должности консультанта начальника, а позже в Главном управлении Президента РФ по вопросам внутренней и внешней политики в качестве заместителя начальника управления по вопросам взаимодействия с субъектами РФ, советником председателя Правительства РФ. В 1998 году работала заместителем начальника управления по организации работы Совета Федерации и взаимосвязи с органами государственной власти субъектов РФ аппарата Совета Федерации.

26 апреля 2001 года стала членом Совета Федерации от правительства Республики Хакасия. С января 2002 года возглавляла комитет Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению. С августа 2002 года — член коллегии Министерства труда и социального развития РФ. В 2012 году была избрана председателем Всероссийского общественного движения «Матери России». Заместитель председателя исполкома Общенационального совета «Российской партии жизни», позднее влившейся в «Справедливую Россию».

В 2004 году Петренко защитила докторскую диссертацию по теме «Теоретические и организационно-педагогические основы системы социализации учащейся молодежи». Десять лет спустя сообщество «Диссернет» опубликовало анализ докторской диссертации Петренко, в ходе которого были выявлены некорректные заимствования из других работ, сделанные с нарушениями правил и требований, предъявляемых регламентом ВАК и другими нормативными документами.

В апреле 2013 года исключена из партии «Справедливая Россия». По словам Николая Левичева, «за невыполнение главных партийных своих обязанностей, предусмотренных уставом партии, попросту утраты связи с партией». Сама Петренко возражала, что уже давно вышла из «Справедливой России» и является членом «Единой России».

11 ноября 2015 года Валентина Петренко презентовала карикатуру на сатирический журнал Charlie Hebdo. Карикатуру сопровождают две надписи: «Шарли Эбдо — не люди: уроды!», а также «Ад приветствует Шарли Эбдо» с ошибкой. Между тем издание «Коммерсантъ» отметило, что карикатура очень напоминает картинку украинского художника и музыканта , изображающую сидящих в котле политиков времён президентства Виктора Януковича.

Полномочия члена Совета Федерации закончились 16 ноября 2018 года: Петренко проработала в верхней палате парламента 16 лет.

Признание 
 Орден Почета (2007)
 Орден «За личное мужество» (1994)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 медаль «В память 1000-летия Казани»
 Почётный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
 Действительный член Российской академии естественных наук.
 Действительный член Муниципальной академии Российской Федерации.

Причёска 
Благодаря своей оригинальной причёске Петренко стала героем большого количества мемов. Профессиональный стилист Ашот Асланян убеждён, что это парик. В одном из интервью Петренко заявила, что устала отвечать на вопросы о причёске: «У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, всё». Татьяна Толстая пишет, что пригласила сенатора Петренко на программу «Школа злословия» для того, чтобы наконец установить истину:

«Мною двигали самые непотребные и тёмные желания. Мне хотелось возложить обе руки на голову сенатору Петренко и пожамкать её прическу. Изучив картинки в интернете, я убедилась, что Валентина Александровна всегда отличалась повышенной мелкокурчавостью, но в свои юные, обкомовские годы сдерживала буйный рост волос и носила прическу вполне объяснимую, типа пчелиный рой. Личико хорошенькое, ей шло. Но по мере карьерного роста курчавость сенатора нарастала (чему можно только позавидовать, конечно), пока голова не превратилась в папаху из каракуля. При этом высота папахи варьировалась, но неизменной оставалась диковинная форма».

Примечания

Ссылки 
 
 Эволюция прически сенатора Валентины Петренко глазами имидж-стилиста 
 Прическа Федерации: что сенатор Петренко сделала за 17 лет и почему уходит 

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Члены Российской партии жизни
Исключённые из «Справедливой России»
Члены «Единой России»
Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Народные депутаты России
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты съездов ВЛКСМ